Dufault ist der Familienname folgender Personen:

 François Dufault (* vor 1604; † nach 1672), französischer Lautenist und Komponist
 Wilfrid J. Dufault (1907–2004), US-amerikanischer Ordensgeistlicher, Generalprior der Assumptionisten

Siehe auch:
 Dufau
 Dufaux